Žarko Vidović je lahko:
 Žarko Vidović (general)
 Žarko Vidović (zgodovinar)